Wahlkreis 117 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 117
 Landtagswahlkreis 117